Die Qualifikationsspiele für die Endrunde der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2022 sollten zunächst in der Zeit vom 29. August 2019 bis 27. Oktober 2020 ausgetragen werden. Geplant war, dass 47 der 55 UEFA-Mitglieder um 15 Startplätze bei der Endrunde in England, die zum zweiten Mal mit 16 Mannschaften ausgetragen wird, spielen. Die Auswahl des Gastgebers ist automatisch qualifiziert. Keine Mannschaft meldeten die Verbände aus Andorra, Armenien, Bulgarien, Gibraltar, Liechtenstein, Luxemburg und San Marino. Erstmals hatten die Verbände des Kosovo und Zypern ihre Mannschaften gemeldet. Der Kosovo hatte aber bereits an der Vorqualifikation für die WM 2019 teilgenommen.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie beschloss die UEFA am 17. März 2020, die für April 2020 und am 1. April 2020 die für Juni 2020 angesetzten Qualifikationsspiele bis auf Weiteres auszusetzen. Nach Verschiebung der EM um ein Jahr wurden die meisten Qualifikationsspiele auch neu terminiert. Die letzten Gruppenspiele fanden dadurch erst im Februar 2021 statt.

Übersicht

Modus 
Die Qualifikation fand über zwei Runden statt. In der 1. Qualifikationsrunde bildeten die 47 Mannschaften zwei Gruppen zu je sechs und sieben Gruppen zu je fünf Mannschaften. Innerhalb jeder Gruppe spielte jede Mannschaft ein Heim- und ein Auswärtsspiel gegen jede andere. Zwölf Startplätze gingen an die neun Siegermannschaften sowie die drei besten Zweitplatzierten der Qualifikationsgruppen. Die übrigen sechs Zweitplatzierten spielten in einem Play-off mit Hin- und Rückspiel die verbliebenen drei Startplätze aus. In den Spielen nach der Corona-Pause durften bis zu fünf Spielerinnen ausgewechselt werden.

Qualifikationsgruppen 
Insgesamt 47 Mannschaften verteilten sich auf neun Gruppen. Dies ergab die Auslosung am 21. Februar 2019 im schweizerischen Nyon. Aus politischen Gründen waren die Paarungen Russland – Ukraine, Kosovo – Bosnien und Herzegowina sowie Kosovo – Serbien ausgeschlossen. Die Qualifikationsspiele wurden ab dem 29. August 2019 ausgetragen und sollten nach ursprünglicher Planung bis zum 27. Oktober 2020 abgeschlossen sein. Die Gruppensieger sowie die drei besten Zweitplatzierten qualifizierten sich direkt für die Endturnier. Die sechs weiteren Zweitplatzierten spielten in den Play-offs die drei weiteren Teilnehmer aus. England ist als Gastgeber gesetzt und komplettiert das Feld der 16 Mannschaften für die Endrunde.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Rangliste der Gruppenzweiten 
Neben den neun Gruppensiegern qualifizierten sich auch die drei besten Gruppenzweiten direkt für die Endrunde. Um alle Gruppenzweiten vergleichbar zu machen, wurden in den Sechser-Gruppen die Spiele des Gruppenzweiten gegen den Gruppenletzten nicht berücksichtigt. Die Gruppenzweiten auf den Plätzen 4 bis 9 spielten in den Playoffs weitere drei Endrundenteilnehmer aus.

 !! Gruppe !! Gruppensechster
 || B || style="text-align:left"| 
 || F ||
 ||G ||
 || H ||
 ||E ||
 || A || style="text-align:left"| 
 || D ||
 ||I ||
 || C ||

Play-offs

Übersicht 
Die letzten drei Startplätze wurden zwischen den sechs Zweitplatzierten ausgespielt, die im Ranking der Zweitplatzierten die Plätze 4 bis 9 belegt hatten. Die Auslosung  der Paarungen fand am 5. März 2021 ohne Setzliste statt; allerdings konnten Russland und die Ukraine aus politischen Gründen nicht aufeinandertreffen. Die jeweils zuerst gezogene Mannschaft begann mit einem Heimspiel.

|}

Ausschluss Russlands 
Am 28. Februar 2022 schloss die UEFA Russland aufgrund des Überfalls auf die Ukraine von allen Wettbewerben aus, entsprechend auch von dieser Europameisterschaft. Ein nachrückendes Team wurde zunächst nicht benannt. Am 2. Mai 2022 gab die UEFA bekannt, dass Portugal den Startplatz Russlands einnehmen soll. Portugal war in der Relegation Russland knapp unterlegen.

Torschützinnenliste 
Diese Liste führt die erfolgreichsten Torschützinnen der Qualifikation auf. Fett markierte Spielerinnen sind mit ihrer Mannschaft für die Endrunde qualifiziert, kursiv gesetzte Spielerinnen konnten sich mit ihrer Mannschaft nicht qualifizieren.

Stand: 13. April 2021, nach den Play-offs

Zudem Eigentore durch Karina Kork (Estland), Jacoba Langgaard und Julia Mortensen (beide Färöer), Natalia Kuikka (Finnland), Nino Sutidse (Georgien), Aine O’Gorman (Irland), Lia Barkai, Shani David und Irena Kuznezov (3× Israel), Fjolla Shala (Kosovo), Iva Landeka (Kroatien), Marija Ibragimova und Karlīna Miksone (beide Lettland), Gabija Gedgaudaitė, Milda Liužinaitė/2, Algimante Mikutaitė, Vestina Neverdauskaitė/2 (6× Litauen), Nicole Sciberras (Malta), Dummitrita Prisacari, Anastasia Sivolobova (2× Moldau), Slađana Bulatović (Montenegro), Andjela Frajtović (Serbien), Jana Sedláčková (Tschechien), Ljubow Schmatko (Ukraine), Natallja Waskabowitsch (Belarus), Chara Charalambous (Zypern).

Torschützinnen der Mannschaften

Einzelnachweise 

Europameisterschaft der Frauen 2022/Qualifikation
Europameisterschaft der Frauen 2022/Qualifikation
Europameisterschaft der Frauen 2022/Qualifikation
Qualifikation 2022
!